Пузырепло́дник калиноли́стный, также физока́рпус калинолистный () — листопадный кустарник; вид рода Пузыреплодник семейства Розовые (лат. Rosaceae)

Используется как декоративный кустарник в одиночных и групповых посадках, в качестве подлеска в изреженных лесных насаждениях, вдоль дорог и железнодорожных магистралей, для высоких живых изгородей.

После цветения соцветия выглядят как гроздь пузырьков.

Синонимы 
 Spiraea opulifolia L., 1753 
 Opulaster opulifolius (L.) Kuntze, 1891

Естественные разновидности 
По данным Germplasm Resources Information Network (GRIN).
 Physocarpus opulifolius var. intermedius
 Physocarpus opulifolius var. opulifolius

Распространение и экология 
Северная Америка (юго-восток и север США, восточная Канада).

Смешанные леса, долины и берега рек.

Ботаническое описание 

Кустарник высотой до 1,5—3 м. Ветви поникающие.

Кора коричневая или буроватая с возрастом отслаивающаяся. От почек вниз по побегу идут хорошо заметные рёбра. Почки продолговато-яйцевидные, бурые, длиной 4—6 мм.

Сердцевина широкая, бурая; древесина белая.

Листья округло-яйцевидные или округло-эллиптические, длиной до 4 см, с 3—5 тупыми лопастями, из которых средняя более крупная. Край листа пильчато-зубчатый. Листовые пластинки сверху зелёные, снизу более светлые. Осенью золотистые.

Цветки белые или розовые собраны в выпуклые щитковидные соцветия. Цветёт в июне-июле.

Плоды многолистовки, собранные из 3-5 кожистых вздутых листовок, с вверх стоящими долями чашечки.

В культуре 

В России используется как декоративное растение с середины XIX века.

Цвести и плодоносить начинает с четырёх лет.

В ГБС с 1939 года 3 образца. В 53 года высота 4,1 м, диаметр кроны 400 см. Темп роста средний. Плодоносит с 4 лет. Зимостойкость высокая. Укореняется 100 % черенков при обработке фитоном.

Пузыреплодник калинолистный может выращиваться как в тени, так и на освещённых солнцем местах. Формы с золотистыми и пурпурными листьями выращиваются на солнечных участках, так как в тени окраска листьев не яркая. Плохо переносит застой влаги. Не требователен к почве. Хорошо переносит городские условия.

Размножают посевом семян и черенкованием.

Декоративные формы 
 Physocarpus opulifolius f. lutea — листья золотисто-жёлтые.
 Physocarpus opulifolius f. nana — листья тёмно-зелёные, высота куста до 1 м.
 Physocarpus opulifolius f. aureo-maiginata — листья зелёные, по краю золотисто-жёлтые.

Сорта 

 'Center Glow' =('Diabolo' × 'Dart’s Gold'). Куст вазообразной формы. Листья, как правило, трехлопастные, весной зеленовато-золотистые, летом красно-зелёные. Цветки розовато-белые.
 'Dart’s Gold'. Высота куста до 1,5 м. Листья жёлто-зелёные (более жёлтые, чем у сорта Luteus), летом слегка зеленеют. Цветки белые или слегка розоватые.
 'Diable D’Or' =('Diabolo' × 'Dart’s Gold'). Высота куста до 1,5 м. Молодые листья оранжево-медные, со временем становятся пурпурными, светлее, чем у 'Diabolo'. Цветки белые.
 'Diabolo' (syn. 'Purpureus', 'Monlo'). Высота куста до 3 м. Листья тёмные, равномерно пурпурные, в тени зелёные с небольшим пурпурным оттенком. Осенью окраска не меняется.
 'Lady in Red'. Высота куста 1,2—1,8 м. Цветки бледно-розовые. Листва красноватая.
 'Luteus' (syn. 'Aureus'). Высота куста до 3 м. Листья при распускании жёлтые с оранжевым оттенком, летом зелёные, осенью снова золотистые. В ГБС с 1963 года. В 30-32 года высота 3,5 м, диаметр кроны 400 см. Зимостойкость полная.
 'Mindia' (syn. Coppertina™). =('Darts Gold' × 'Monlo' (пыльца)). Высота куста 1,8—2,4 м, ширина 1,8—2,4 м. Бутоны розовые, цветки белые. Листья весной оранжево-медные, летом насыщенно-красные.
 'Mindia'. Высота куста 1,8—2,4 м. Цветки белые. Листья зелёные, молодые листья оранжево-красные.
 'Nanus'. Высота куста от 30 до 60 см (редко 120 см), ширина от 60 до 90 см. Листья тёмно-зелёные, осенью желтеющие. Цветки розовато-белые.
 'Nugget'. Высота куста до 2 м. Листья относительно мелкие, при распускании жёлтые, со временем зеленеют. Толстые, вертикально растущие побеги формируют вазообразный куст.
 'R Tres'. Высота куста 1,2—1,8 м.
 'Red Baron'. Высота куста до 2 м. Листья до 7 см длиной, тёмно-красные, слегка морщинистые, 3—лопастные, вытянутые, у́же, чем у 'Diabolo'.
 'Schuch'. Высота куста до 2 м. Листья тёмно-красные.
 'Snowfall'. Высота куста 90—180 см. Цветки розовато-белые.
 'Summer Wine' (syn. 'Seward') =('Diabolo' (пыльца) × 'Nanus'). От 'Diabolo' отличается более компактным и плотным кустом (высотой 1,2—1,8 м, шириной 1,2—1,8 м), листья тёмно-красные, при распускании малиновые. Бутоны розовые, цветки белые.

Примечания

Ссылки 
 

Декоративные кустарники
Флора Северной Америки
Сливовые